Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2020) war die sechste Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 12 Rennen, die Meisterschaft begann am 3. Oktober und endete am 29. November in Fuji. Hibiki Taira gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender 

Es gab vier Rennwochenenden mit je drei Rennen auf drei verschiedenen Strecken, alle Rennwochenenden fanden in Japan im Rahmen der Super-GT-Veranstaltungen statt. Am 18. März 2020 musste aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie der Auftakt in Mimasaka verschoben und später abgesagt werden. Zwei Wochen später mussten auch die nächsten Rennwochenenden aufgeschoben werden. Ein adaptierter Rennkalender wurde am 17. Juli 2020 veröffentlicht.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurde jeweils der beste Fahrer pro Rennen gewertet.

Beim zweiten Rennen in Suzuka wurden nur halbe Punkte vergeben, da das Rennen frühzeitig abgebrochen werden musste.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020